Мархи (МАРХИ) — аббревиатура, может означать:

Аббревиатура 
 МАРХИ — Московский архитектурный институт (МАИ), первоначальное название МАрхИ.
 МАрхИ — Московский архитектурный институт (государственная академия).

См. также 
 Марх
 Марха